Сборная Бразилии по регби () представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда ни разу не принимала участие в финальной части чемпионатов мира. С 2005 года популярность игры в Бразилии неуклонно растёт, сейчас в стране зарегистрировано около 10 тысяч регбистов. Тем не менее, бразильское регби всё ещё менее успешно, чем в соседних Аргентине и Уругвае.

История 
Бразильская сборная вышла на международную арену в начале 1950-х годов. На протяжении двух десятилетий бразильцы регулярно встречались с аргентинцами, уругвайцами и чилийцами. В 1974 году южноамериканцы сыграли со второй сборной Франции и крупно уступили (7:99). До начала 90-х сборная по-прежнему соревновалась преимущественно с указанными соседями, а также с Парагваем. В 2000—2002 годах команда провела серию из семи беспроигрышных матчей. Большинство матчей команды в первом десятилетии XXI века завершались победой бразильцев.

Результаты 
По состоянию на 27. 07. 2017.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бразильской конфедерации регби
 Бразилия на RugbyData.com

Бразилия
Регби в Бразилии
Сборные Бразилии